Супруновка — топоним.

Украина 
 Супруновка — село, Немировский район, Винницкая область.
 Супруновка — село, Полтавский район, Полтавская область.
 Супруновка — село, Белопольский район, Сумская область.
 Супруновка — железнодорожная станция Полтавской дирекции Южной железной дороги на линии Полтава-Южная — Ромодан.

См. также 
 Супрановка — село, Подволочисский район, Тернопольская область.